

Статистика запусков

По запускающим государствам 
Термин «запускающее государство» означает государство, с территории или установок которого осуществляется запуск космического объекта.

Примечания

По ракетам-носителям

Сводная таблица

По модификации РН

По космодромам

Примечания